Pseudotheristus är ett släkte av rundmaskar. Pseudotheristus ingår i familjen Monhysteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Pseudotheristus